Ирина Петро́ва:
 Петрова, Ирина (род. 1974) — российская легкоатлетка-ультрамарафонка.
 Петрова, Ирина Сергеевна (род. 1985) — российская легкоатлетка (спортивная ходьба), призёр Кубка Мира.